De Bundesliga 2016/17 was de 105de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste Oostenrijkse voetbalcompetitie. Aan de competitie doen tien clubteams mee, die elkaar vier keer treffen in het seizoen.

Titelverdediger is Red Bull Salzburg, dat afgelopen seizoen (2015/16) voor de tiende keer de landstitel won. Nieuwkomer is SKN Sankt Pölten, dat als de kampioen van de Erste Liga (2015/16) aantrad als vervanger van het afgelopen seizoen gedegradeerde SV Grödig. 

In de openingswedstrijd van het seizoen, gespeeld op zaterdag 23 juli, won Rapid Wien met maar liefst 5-0 van SV Ried, onder meer door twee treffers van Thomas Murg.

Op 13 mei 2017 kroonde Red Bull Salzburg zich opnieuw tot kampioen van Oostenrijk. Het was de vierde keer op rij dat deze ploeg de titel pakte. Na de 1-0 zege van Red Bull op Rapid Wien was de koploper niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Valentino Lazaro was de held van de dag door zeventien minuten voor het einde de winnende treffer te maken. Hierdoor was de tiende titel voor Salzburg een feit. Olarenwaju Kayode van Austria Wien werd met 17 treffers topscorer van de Oostenrijkse Bundesliga.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| Speelronde 1
|-
| 23.07.2016 || 16:00 || Allianz Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 5–0
|-
| 23.07.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Wolfsberger AC || 1–0
|-
| 23.07.2016 || 18:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – FC RB Salzburg || 3–1
|-
| 24.07.2016 || 16:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – Austria Wien || 1–2
|-
| 24.07.2016 || 19:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC Admira Wacker Mödling || 0–1
|-
! colspan=5| Speelronde 2
|-
| 30.07.2016 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Wolfsberger AC || 1–1
|-
| 30.07.2016 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 1–0
|-
| 31.07.2016 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 3–1
|-
| 31.07.2016 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Rapid Wien || 1–0
|-
| 31.07.2016 || 19:00 || NV Arena || SKN St. Pölten – FC Admira Wacker Mödling || 2–1
|-
! colspan=5| Speelronde 3
|-
| 06.08.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – SC Rheindorf Altach || 1–2
|-
| 06.08.2016 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SKN St. Pölten || 2–0
|-
| 06.08.2016 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 0–2
|-
| 06.08.2016 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – SV Ried im Innkreis || 1–0
|-
| 07.08.2016 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 1–4
|-
! colspan=5| Speelronde 4
|-
| 13.08.2016 || 18:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – FC Admira Wacker Mödling || 4–0
|-
| 13.08.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SKN St. Pölten || 3–1
|-
| 13.08.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Wolfsberger AC || 3–1
|-
| 13.08.2016 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – FC RB Salzburg || 0–2
|-
| 14.08.2016 || 16:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 3–1
|-
! colspan=5| Speelronde 5
|-
| 20.08.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – SV Ried im Innkreis || 1–0
|-
| 20.08.2016 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Mattersburg || 3–1
|-
| 20.08.2016 || 16:00 || NV Arena || SKN St. Pölten – Sturm Graz || 1–3
|-
| 21.08.2016 || 19:00 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – SC Rheindorf Altach || 3–1
|-
| 21.08.2016 || 16:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – Rapid Wien || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 6
|-
| 27.08.2016 || 16:00 || Merkur-Arena || Sturm Graz – SC Rheindorf Altach || 3–1
|-
| 27.08.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SKN St. Pölten || 1–1
|-
| 27.08.2016 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – FC Admira Wacker Mödling || 5–0
|-
| 28.08.2016 || 16:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – FC RB Salzburg || 0–0
|-
| 28.08.2016 || 19:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 1–1
|-
! colspan=5| Speelronde 7
|-
| 10.09.2016 || 16:00 || Merkur-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 1–1
|-
| 10.09.2016 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Wolfsberger AC || 4–1
|-
| 10.09.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SV Mattersburg || 2–1
|-
| 10.09.2016 || 18:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – SV Ried im Innkreis || 2–3
|-
| 11.09.2016 || 16:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – FC RB Salzburg || 0–4
|-
! colspan=5| Speelronde 8
|-
| 17.09.2016 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SC Rheindorf Altach || 2–1
|-
| 17.09.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – Sturm Graz || 0–3
|-
| 17.09.2016 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – SKN St. Pölten || 1–1
|-
| 18.09.2016 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Wien || 4–1
|-
| 18.09.2016 || 19:00 || Allianz Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 3–0
|-
! colspan=5| Speelronde 9
|-
| 24.09.2016 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – FC Admira Wacker Mödling || 1–2
|-
| 24.09.2016 || 16:00 || NV Arena || SKN St. Pölten – Rapid Wien || 1–1
|-
| 24.09.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 1–1
|-
| 24.09.2016 || 18:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – Wolfsberger AC || 3–0
|-
| 25.09.2016 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – FC RB Salzburg || 0–0
|-
! colspan=5| Speelronde 10
|-
| 01.10.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – SV Mattersburg || 1–0
|-
| 01.10.2016 || 16:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – SC Rheindorf Altach || 1–2
|-
| 02.10.2016 || 19:00 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – SKN St. Pölten || 2–1
|-
| 02.10.2016 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Sturm Graz || 0–1
|-
| 02.10.2016 || 16:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 4–2
|-
! colspan=5| Speelronde 11
|-
| 15.10.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – SKN St. Pölten || 1–1
|-
| 15.10.2016 || 18:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – SC Rheindorf Altach || 1–1
|-
| 15.10.2016 || 18:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 1–0
|-
| 15.10.2016 || 16:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – FC RB Salzburg || 2–2
|-
| 16.10.2016 || 16:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 0–2
|-
! colspan=5| Speelronde 12
|-
| 22.10.2016 || 16:00 || Merkur-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 2–2
|-
| 22.10.2016 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – FC Admira Wacker Mödling || 2–0
|-
| 22.10.2016 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Wolfsberger AC || 0–1
|-
| 23.10.2016 || 14:00 || NV Arena || SKN St. Pölten – FC RB Salzburg || 1–5
|-
| 23.10.2016 || 16:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 0–2
|-
! colspan=5| Speelronde 13
|-
| 29.10.2016 || 16:00 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – Rapid Wien || 1–2
|-
| 29.10.2016 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Ried im Innkreis || 1–0
|-
| 29.10.2016 || 18:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – SC Rheindorf Altach || 0–1
|-
| 29.10.2016 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – SV Mattersburg || 3–0
|-
| 30.10.2016 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 2–0
|-
! colspan=5| Speelronde 14
|-
| 05.11.2016 || 16:00 || Merkur-Arena || Sturm Graz – SKN St. Pölten || 1–2
|-
| 05.11.2016 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – FC Admira Wacker Mödling || 2–1
|-
| 06.11.2016 || 14:00 || Allianz Stadion || Rapid Wien – Wolfsberger AC || 0–1
|-
| 06.11.2016 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Austria Wien || 5–1
|-
| 06.11.2016 || 16:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC RB Salzburg || 2–1
|-
! colspan=5| Speelronde 15
|-
| 19.11.2016 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 2–0
|-
| 19.11.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – Wolfsberger AC || 4–1
|-
| 19.11.2016 || 16:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Sturm Graz || 1–1
|-
| 19.11.2016 || 18:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – SV Mattersburg || 2–2
|-
| 20.11.2016 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Rapid Wien || 2–1
|-
! colspan=5| Speelronde 16
|-
| 26.11.2016 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SKN St. Pölten || 1–2
|-
| 26.11.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SC Rheindorf Altach || 1–2
|-
| 27.11.2016 || 14:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – Austria Wien || 0–3
|-
| 27.11.2016 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – FC Admira Wacker Mödling || 0–1
|-
| 27.11.2016 || 16:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 1–2
|-
! colspan=5| Speelronde 17
|-
| 29.11.2016 || 19:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SV Ried im Innkreis || 1–0
|-
| 30.11.2016 || 20:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – FC RB Salzburg || 1–3
|-
| 30.11.2016 || 20:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – Wolfsberger AC || 0–4
|-
| 30.11.2016 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 1–1
|-
| 30.11.2016 || 20:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – FC Admira Wacker Mödling || 0–2
|-
! colspan=5| Speelronde 18
|-
|03.12.2016 || 16:00 || Allianz Stadion || Rapid Wien – SKN St. Pölten || 1–0
|-
|03.12.2016 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – Austria Wien || 0–2
|-
|03.12.2016 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SC Rheindorf Altach || 4–1
|-
|03.12.2016 || 18:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 2–1
|-
|04.12.2016 || 16:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – Sturm Graz || 0–4
|-
! colspan=5| Speelronde 19
|-
|10.12.2016 || 16:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Wolfsberger AC || 2–1
|-
|10.12.2016 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC Admira Wacker Mödling || 2–0
|-
|11.12.2016 || 14:00 || Allianz Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 3–1
|-
|11.12.2016 || 16:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – Austria Wien || 2–1
|-
|11.12.2016 || 16:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – FC RB Salzburg || 0–1
|-
! colspan=5| Speelronde 20
|-
|17.12.2016 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 2–0
|-
|17.12.2016 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Wolfsberger AC || 3–0
|-
|17.12.2016 || 18:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – FC Admira Wacker Mödling || 2–2
|-
|17.12.2016 || 16:00 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 0–3
|-
|18.12.2016 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Rapid Wien || 3–1
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| Speelronde 21
|-
|11.02.2017 || 16:00 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – SC Rheindorf Altach || 1–1 
|-
|11.02.2017 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SKN St. Pölten || 2–0 
|-
|11.02.2017 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 1–0 
|-
|11.02.2017 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – SV Ried im Innkreis || 1–0 
|-
|12.02.2017 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 1–1 
|-
! colspan=5| Speelronde 22
|-
|18.02.2017 || 18:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – FC Admira Wacker Mödling || 0–0 
|-
|18.02.2017 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SKN St. Pölten || 1–2
|-
|18.02.2017 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Wolfsberger AC || 2–1 
|-
|18.02.2017 || 16:00 || Merkur-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 0–4 
|-
|19.02.2017 || 16:30 || Keine Sorgen-Arena || SV Ried im Innkreis – FC RB Salzburg || 1–6
|-
! colspan=5| Speelronde 23
|-
|25.02.2017 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – SC Rheindorf Altach || 1–3 
|-
|25.02.2017 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – SV Ried im Innkreis || 1–0
|-
|25.02.2017 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Mattersburg || 1–0 
|-
|25.02.2017 || 16:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – Rapid Wien || 2–1 
|-
|26.02.2017 || 16:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – Sturm Graz || 2–1 
|-
! colspan=5| Speelronde 24
|-
|04.03.2017 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SKN St. Pölten || 1–0 
|-
|04.03.2017 || 18:30 || Keine Sorgen – Arena || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 0–3 
|-
|04.03.2017 || 16:00 || Merkur-Arena || Sturm Graz – SC Rheindorf Altach || 3–0 
|-
|04.03.2017 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – FC Admira Wacker Mödling || 1–1 
|-
|05.03.2017 || 16:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – FC RB Salzburg || 0–1
|-
! colspan=5| Speelronde 25
|-
|11.03.2017 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Wolfsberger AC || 3–0 
|-
|11.03.2017 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – FC RB Salzburg || 1–1 
|-
|11.03.2017 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SV Mattersburg || 3–0
|-
|11.03.2017 || 16:00 || NV Arena || SKN St. Pölten – SV Ried im Innkreis || 1–0 
|-
|12.03.2017 || 16:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 2–1 
|-
! colspan=5| Speelronde 26
|-
|18.03.2017 || 16:00 || Allianz Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 1–1 
|-
|18.03.2017 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – Sturm Graz || 1–0 
|-
|18.03.2017 || 18:30 || Keine Sorgen – Arena || SV Ried im Innkreis – SC Rheindorf Altach || 2–0 
|-
|18.03.2017 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – SKN St. Pölten || 1–0 
|-
|19.03.2017 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Wien || 5–0
|-
! colspan=5| Speelronde 27
|-
|01.04.2017 || 16:00 || NV Arena || SKN St. Pölten – Rapid Wien || 1–1
|-
|01.04.2017 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – FC Admira Wacker Mödling || 0–2
|-
|01.04.2017 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 2–1 
|-
|01.04.2017 || 18:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – Wolfsberger AC || 4–0 
|-
|02.04.2017 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – FC RB Salzburg || 0–5
|-
! colspan=5| Speelronde 28
|-
|08.04.2017 || 16:00 || Keine Sorgen – Arena || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 3–0 
|-
|08.04.2017 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – SKN St. Pölten || 1–2 
|-
|08.04.2017 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – SV Mattersburg || 0–2
|-
|08.04.2017 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – SC Rheindorf Altach || 0–0
|-
|09.04.2017 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Sturm Graz || 1–0 
|-
! colspan=5| Speelronde 29
|-
|15.04.2017 || 16:00 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – FC RB Salzburg || 0–2
|-
|15.04.2017 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – SKN St. Pölten || 2–0 
|-
|15.04.2017 || 18:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – SC Rheindorf Altach || 3–0
|-
|15.04.2017 || 18:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 1–0
|-
|16.04.2017 || 15:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 0–3
|-
! colspan=5| Speelronde 30
|-
|22.04.2017 || 18:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – FC Admira Wacker Mödling || 0–0
|-
|22.04.2017 || 18:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – FC RB Salzburg || 1–2
|-
|22.04.2017 || 18:30 || Keine Sorgen – Arena || SV Ried im Innkreis – Wolfsberger AC || 1–1
|-
|22.04.2017 || 16:00 || Merkur-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 0–2 
|-
|23.04.2017 || 16:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 0–2
|-
! colspan=5| Speelronde 31
|-
|29.04.2017 || 16:00 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 4–1
|-
|29.04.2017 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Ried im Innkreis || 1–1
|-
|29.04.2017 || 18:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – SC Rheindorf Altach || 3–3 
|-
|29.04.2017 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – SV Mattersburg || 2–2
|-
|30.04.2017 || 16:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – Rapid Wien || 3–2 
|-
! colspan=5| Speelronde 32
|-
|06.05.2017 || 16:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC RB Salzburg || 2–1 
|-
|06.05.2017 || 18:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – Wolfsberger AC || 4–0 
|-
|06.05.2017 || 18:30 || Keine Sorgen – Arena || SV Ried im Innkreis – FC Admira Wacker Mödling || 1–0
|-
|06.05.2017 || 18:30 || Merkur-Arena || Sturm Graz – SKN St. Pölten || 3–2
|-
|07.05.2017 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Austria Wien || 1–1 
|-
! colspan=5| Speelronde 33
|-
|13.05.2017 || 16:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Rapid Wien || 1–0
|-
|13.05.2017 || 18:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 3–0 
|-
|13.05.2017 || 18:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – Wolfsberger AC || 3–2 
|-
|13.05.2017 || 18:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – SV Mattersburg || 1–0 
|-
|14.05.2017 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Sturm Graz || 1–2 
|-
! colspan=5| Speelronde 34
|-
|20.05.2017 || 16:00 || Keine Sorgen – Arena || SV Ried im Innkreis – SKN St. Pölten || 1–1
|-
|20.05.2017 || 18:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – FC Admira Wacker Mödling || 2–0 
|-
|20.05.2017 || 18:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SC Rheindorf Altach || 1–0 
|-
|20.05.2017 || 18:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – Austria Wien || 2–1 
|-
|21.05.2017 || 16:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 1–0 
|-
! colspan=5| Speelronde 35
|-
|25.05.2017 || 16:30 || Ernst Happel-Stadion || Austria Wien – FC RB Salzburg || 2–3 
|-
|25.05.2017 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SV Ried im Innkreis || 0–2 
|-
|25.05.2017 || 16:30 || NV Arena || SKN St. Pölten – Wolfsberger AC || 1–1 
|-
|25.05.2017 || 16:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 1–3 
|-
|25.05.2017 || 16:30|| Merkur-Arena || Sturm Graz – FC Admira Wacker Mödling || 2–1 
|-
! colspan=5| 'Speelronde 36
|-
|28.05.2017 || 16:30 || BSFZ-Arena || FC Admira Wacker Mödling – Austria Wien || 1–6 
|-
|28.05.2017 || 16:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SC Rheindorf Altach || 1–0
|-
|28.05.2017 || 16:30 || Allianz Stadion || Rapid Wien – SKN St. Pölten || 2–1 
|-
|28.05.2017 || 16:30 || Keine Sorgen – Arena || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 2–3 
|-
|28.05.2017 || 16:30 || Lavanttal-Arena || Wolfsberger AC – Sturm Graz || 1–0 
|}

Eindstand

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2016/17 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 2016/17
Oostenrijks voetbalelftal in 2016
Oostenrijks voetbalelftal in 2017

Competitievoetbal 2016/17
2017